Первый Чемпионат Европы по биатлону 1994  прошёл в финском городе Контиолахти. Было проведено по три гонки среди мужчин и женщин: спринт, индивидуальная гонка и эстафета. Всего разыграно 6 комплектов медалей.

Результаты гонок чемпионата

Таблица медалей 
Общая

Чемпионаты Европы по биатлону
1994 год в биатлоне
Спорт в Финляндии в 1994 году
биатлон
Международные соревнования по биатлону в Финляндии
Чемпионаты Европы в Финляндии